SMS Gefion bezeichnet zwei deutsche Kriegsschiffe:
* SMS Gefion (1843), eine dänische Fregatte, während des Schleswig-Holsteinischen Krieges erobert, in die Preußische Marine übernommen 
 SMS Gefion (1893), ein deutscher Kreuzer der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Gefion (Begriffsklärung)